Electric Blues steht für:

Electric Blues (Musikrichtung), jede Art von Blues die mit elektrischer Verstärkung gespielt wird
 „Electric Blues“, ein Lied aus dem Musical Hair
 „Electric Blues (The Soup Dragons)“, ein Lied von The Soup Dragons aus dem Jahr 1991